Schloss Hunyadi steht für
 das Schloss Hunyadi, ein spätbarockes Schloss in Maria Enzersdorf
 das Schloss Hunyadi (Timișoara), ein romanisch-gotisches Schloss in Timișoara

Siehe auch:
 Johann Hunyadi